Fawkner ist der Name von:

 Fawkner (Australien), Vorort von Melbourne, Australien
 John Pascoe Fawkner (1792–1869), englischer Geschäftsmann und Politiker, Mitbegründer der heutigen australischen Stadt Melbourne
 Jonathan Fawkner, britischer Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Faulkner